Mocha puede referirse a:

 Mocha, modo informal usado en Chile para referirse a una pelea, combate (sin armas generalmente).

 Isla Mocha, isla situada afuera de la Provincia de Arauco, Chile. Es considerado un lugar sagrado para los mapuches.

 Nombre dado en Venezuela a la palanca selectora de tracción (4WD Part Time) de los vehículos todoterreno.
El nombre común de la planta Salix alba.
El nombre común de la planta Salix fragilis.